El Granito Rock es un festival gratuito de Heavy metal de Collado Villalba, al noroeste de Madrid, España. Es organizado por el Ayuntamiento de Collado Villalba y persigue la promoción de bandas noveles, para lo cual previamente se celebra un certamen. El cartel del festival está formado por las bandas ganadoras del certamen así como bandas invitadas, tanto nacionales como internacionales. 

El festival Granito Rock se celebra durante las fiestas patronales de Santiago Apóstol de Collado Villalba, alrededor del día 25 de julio. Este festival comenzó en el año 2001 siendo de un día de duración hasta el año 2005 en que pasó a ser de dos días de duración. Sin embargo, a partir de 2012 el festival vuelve a tener un día de duración. A partir del año 2006 se incorpora en su cartel una banda internacional, siendo Saxon la banda elegida para tal acontecimiento. Desde entonces han pasado por el festival bandas internacionales como Udo, Doro o Axxis; y bandas nacionales de la talla de Saratoga, Obús o Barón Rojo.

Se trata de un festival que no cuesta nada de dinero para los espectadores. Sin embargo, hay camisetas del festival en los puestos de merchandising para aquellos espectadores que deseen colaborar con la organización.

Certamen 
El certamen del Granito Rock busca promocionar a bandas jóvenes sin ningún contrato con ninguna compañía discográfica. Pueden participar bandas de rock españolas o de cualquier lugar de la Unión Europea. Para participar el en certamen habitual, los integrantes del grupo deben tener entre 16 y 35 años, sin embargo también hay un premio especial para menores de 45 años. Además, no pueden participar los grupos ganadores de la edición anterior. Los grupos pueden tocar canciones originales o versiones.

Para participar en el certamen, los grupos interesados deben enviar una maqueta de al menos tres canciones. Luego, un jurado compuesto por músicos y críticos musicales seleccionarán a 3 grupos y al mejor grupo local (de Collado Villalba). Los grupos seleccionados deben actuar como mucho 45 minutos y cobran 230 €.

Modalidades del certamen 
Para participar en el certamen, los participantes deben inscribirse obligatoriamente en una de las dos modalidades:
 Heavy metal. En esta categoría se incluyen siguientes estilos: heavy metal, power metal, thrash metal, speed metal, progressive metal, death metal, doom metal, black metal, gothic metal, nü metal e industrial metal.
 Rock. Abarca los géneros: hard rock, stoner rock, gothic rock, punk rock, grunge y post grunge.

Bandas elegidas para el festival 
Del 2001 hasta el 2005 el festival tenía un día de duración. A partir de ese año, pasó a ser de dos días. Sin embargo, desde 2012 volvió a tener un día de duración. Por lo tanto, desde ese año, se eligen las bandas de la siguiente forma:
 Artistas invitados: se eligen a dos bandas consagradas. Una de esas bandas es nacional, y la otra internacional. Por el festival has pasado bandas nacionales como internacionales como Amaranthe, Udo, Doro, Axxis o .Freedom Call, y bandas nacionales como Zenobia, Saratoga, Obús, Barón Rojo o Santelmo.
 Bandas del certamen: de entre los CD recibidos, se eligen a los tres mejores. Algunas bandas que participaron en el festival a través del certamen, luego han progresado en su carrera musical y años después han vuelto a participar en el festival como bandas invitadas, como por ejemplo Santelmo.
 Banda local: de las bandas que se presentan al certamen, se elige a una banda de Collado Villalba. Para que un grupo sea considerado banda local, al menos un miembro del grupo debe estar empadronado en Collado Villalba con una antigüedad de más de seis meses.
 Actuaciones especiales: entre las bandas del certamen y las bandas invitadas, desde 2015, se hay actuaciones diferentes al resto del festival. En estas actuaciones suele actuar la escuela de música de Collado Villalba, así como artistas invitados, como Óscar Cantero o Nana Aby.

Acogida del festival 
Aunque no suele llenarse la plaza, suele haber bastante afluencia de público todos los años. Es un festival bien considerado, más aún teniendo en cuenta que no cuesta dinero para los espectadores.

Referencias

Enlaces externos 

 http://mariskalrock.com/index.php/2016/07/25/cronica-del-granitorock-amaranthe-zenobia-la-plataforma-infalible/
 http://metaltrip.com/granito-rock-plaza-de-los-belgas-collado-villalba-23072016/

Festivales de rock de España
Collado Villalba
Música de la Comunidad de Madrid